Humplmayr ist der Familienname folgender Personen:

 August Humplmayr (1829–1885), Münchner Unternehmer
 August Humplmayr jr. (* 1864; † ?), stellvertretender Konsul des Deutschen Reiches in Monrovia
Weitere Bedeutungen: 

 Restaurant Humplmayr in München bis 1974